

Architettura 
 Klösterle – nome tedesco dell'ospizio di San Floriano, convento situato a Egna (Italia)

Geografia

Austria 
 Klösterle – comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Repubblica Ceca 
 Klösterle – antico nome tedesco di Klášterec nad Orlicí, comune nel distretto di Ústí nad Orlicí (Pardubice)
 Klösterle – antico nome tedesco di Klášterec, frazione del comune di Olšany nel distretto di Šumperk (Olomouc)
 Klösterle an der Eger – antico nome tedesco di Klášterec nad Ohří, città nel distretto di Chomutov (Ústí nad Labem)